

Geografia
 Saint-Rabier – comune francese situato nel dipartimento della Dordogna
 Theil-Rabier – comune francese situato nel dipartimento della Charente

Persone
 Benjamin Rabier (1927-2016) – fumettista francese 
 Jean Rabier (1864-1939) – direttore della fotografia francese